Малко Кирилово е село в Югоизточна България. То се намира в община Елхово, област Ямбол то се намира в община Елхово, област Ямбол.

География 
Село Малко Кирилово се намира на 21 km от гр. Елхово, на 15 km от ГКПП „Лесово“ и на 5 km от с. Вълча Поляна. В миналото хората са се прехранвали главно със земеделие и животновъдство. След миналите промени пътната инфраструктура е перфектна.

История 
Селото е създадено през 1921 г. Броят на жителите на Малко Кирилово (преди преименуването – Мангуфлии) е както следва:

Религии 
Жителите на селото, без изключение до средата на 80-те години на ХХ век, като потомци на българи-бежанци от Западна Тракия (от селища, именувани преди изселването Теке и Пишмен в близост до Софли (град) в дн. Гърция) са с източноправославно вероизповедание. В Малко Кирилово няма храм, а жителите му се черкуват в съседното, отстоящо на около 5-6 километра на запад с. Мелница (пр. Дермен дере).

Културни и природни забележителности 

Още в началото на селото може да се забележи 70-годишна чешма с 12 чучура.

Източници 

Села в област Ямбол
Населени места в община Елхово